Lepidopria pedestris — вид паразитических мирмекофильных наездников семейства Диаприиды надсемейства Proctotrupoidea (или Diaprioidea) подотряда Стебельчатобрюхие отряда Перепончатокрылые насекомые. Кроме этого вида к роду Lepidopria относятся Lepidopria masneri Notton, 1994 из Японии и Кореи и североамериканский вид Lepidopria aberrans Brunes, 1916, который условной отнесен к этому роду.

Описание 
Длина тела 1,3—1,9 мм. Окраска тела тёмно-бурая. Ноги и усики жёлтые. Усики 12-члениковые с булавой из 2 сегментов. Обладают характерным стебельком петиолем, напоминающим такой же у муравьёв. 

Встречаются в гнёздах муравьёв Solenopsis fugax, а также выводился из пупариев тахин и имаго пластинчатоусых жуков.

Обнаружены в Западной Европе (Германия, Италия, Франция), а также на Украине.

Примечания

Литература 
 Козлов М. А. Мирмекофильные наездники семейства Diapriidae (Hymenoptera, Proctotrupoidea) // Проблемы почв. зоологии: Тез. докл. V Всес. сов. Вильнюс, 1975. С. 178—180.

Ссылки 
 

Диаприиды
Животные, описанные в 1911 году
Мирмекофилы
Насекомые Европы